Анто́ниу де Алме́йда Са́нтуш (; , Кабеса, Сея, Португалия — 18 января 2016, Оэйраш-и-Сан-Жулиан-да-Барра, Португалия) — португальский адвокат и государственный деятель, президент Национальной Ассамблеи (1995—2002).

Биография 
В 1950 г. окончил юридический факультет Коимбрского университета. В Коимбра он был также известным гитаристом. С 1953 г. в течение 20 лет работал юристом в мозамбикском городе Лоуренсу Маркиш (ныне Мапуту).

Входил в Демократическую группу Мозамбика и дважды был на выборах в Национальную Ассамблею в списке демократической оппозиции. Однако оба раза его исключали из списков для голосования в соответствии с «Законом о колониальной администрации».

Вернулся в Португалию после «Революция гвоздик» в апреле 1974 г. По предложению президента Антониу Спинолы начал политическую карьеру. В составе Временного правительства занимал пост министра по вопросам межтерриториальной координации, в 6-м временном правительстве — министра социальных коммуникаций.

 1976—1977 гг. — министр юстиции,
 1978 г. — помощник премьер-министра,
 1982 г. — министр без портфеля. Сыграл важную роль в конституционной реформе 1982 г., упразднившей Революционный совет Португалии,
 1983—1985 гг. — государственный министр Португалии по делам парламента.

В 1985 г. находился во главе партийного списка на парламентских выборах, когда социалисты потерпели поражение от социал-демократов.

В 1995—2002 гг. — президент Национальной Ассамблеи Португалии.

В 1986 г. исполнял обязанности Генерального секретаря Социалистической партии.

С 1985 по 2002 гг. — президент Социалистической партии, затем — почетный президент.

С 1985 г. до своей смерти являлся членом Государственного совета Португалии.

Был автором ряда книг по правовой и политической тематике. Принадлежал к английской масонской ложе.

Награды и звания 
 Командор ордена Заслуг Кот-д’Ивуара (1991)
 Большой крест орден Заслуг перед Республикой Польша (1997)
 Большой крест ордена Свободы (2004)
 Большой крест Военного ордена Христа (2008)
 Большой крест ордена Инфанта дона Энрике (2017, посмертно).

Примечания

Литература 
 

Выпускники Коимбрского университета
Политики Португалии
Члены Социалистической партии (Португалия)
Министры Португалии
Министры юстиции Португалии
Председатели Ассамблеи Республики Португалия